О́льга Владисла́вівна Бєло́ва (; * 1960) — російський мовознавець. Доктор філологічних наук (2006).

Біографічні відомості 

2006 року захистила докторську дисертацію «Етнічні стереотипи за даними мови та народної культури слов'ян» () . Збираючи матеріал для дисетрації, проводила, зокрема, польові дослідження на території Поділля (Хмельницька та Вінницька області, 2001—2004), Буковини (Чернівецька та Івано-Франківська області, 2004—2005). Російська «мовознавець» погодитися з існуванням української мови не може в жодному разі, тому в монографії польові матеріали наводить придуманою нею мовою, а замість українців та білорусів уводить до «наукового» обігу термін «слов'яни», який прекрасно вписується у «науковий» дискурс сучасної Росії й доводить абсолютну невипадковість подій останніх 2 років.

Працює в інституті слов'янознавства Російської академії наук.

Примітки

Посилання 

 Сторінка Ольги Бєлової на сайті інституту слов'янознавства 

Персоналії за алфавітом
Російські науковці
Персоналії:Москва
Народились 1960